Cet article a pour but de présenter de façon synthétique toute l'année 2018 à la radio, et cela pour tous les pays du monde. On ne retiendra en général que l'actualité des radios de caractère national ou international, afin de ne pas se perdre dans les détails des radios locales.

Stations de radio dans le monde

Créations en 2018

Disparitions en 2018

Déménagements, extensions et décroissances des réseaux en 2018 
 15 mai : NRJ est désormais diffusée sur l'Île Maurice.
 13 juin : la radio Africa n°1 vient d'obtenir une fréquence FM à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
  août : le groupe NRJ devient titulaire d'un réseau FM national en Suède, et ce durant huit ans.
 25 juin : RFI en langue mandingue est désormais disponible sur la FM au Sénégal.
 24 septembre : le Conseil d'administration de la SSR décide de transférer une partie de sa rédaction radio de Berne à Zurich et de réduire ses surfaces en régions.
 25 septembre : l'administration togolaise et l'ambassade des États-Unis signent une convention pour permettre à Voix de l'Amérique de diffuser au Togo en FM.
 28 novembre : Africa n°1, sous son nouveau nom Africa radio, a obtenu une fréquence FM à Brazzaville, après celle obtenue cet été à Abidjan.
 14 décembre : une cérémonie à Lomé lance officiellement les activités de la radio Voice of America au Togo.

Actualité du média radio en 2018

Événements judiciaires ou réglementaires 
 16 mars : IHeartMedia, la plus grande société de radio américaine, accuse une dette de  de dollars et se déclare en faillite.
 2 octobre : en Guinée, la Haute autorité de la communication a sanctionné une émission de Radio Nostalgie Guinée pour des propos déplacés envers un ministre.
 3 octobre : les fréquences radio FM et DAB+ attribuées en Fédération Wallonie Bruxelles seront prochainement remises en appel d'offres pour .
 3 décembre : une station de l'Est congolais vient d'être fermée, sans raison apparente, sur ordre du parquet, alors que l'élection présidentielle est proche.

Événements politiques 
 4 mars : en Suisse, les citoyens se sont prononcés contre la proposition de suppression de la redevance dans l'audiovisuel public.
 23 mars : la Mission des Nations unies au Liberia transfère sa radio à la CEDEAO, au cours d'une cérémonie à Monrovia présidée par le chef de l'État libérien George Weah.
 19 septembre : le Maroc a lancé une radio, unique en son genre, consacrée aux populations carcérales en vue de préparer la réinsertion sociale des détenus.
 du 27 septembre au 2 octobre : à l'occasion des  de l'indépendance de la Guinée, RFI propose, depuis Conakry, des émissions spéciales, des reportages et des directs.
 9 octobre : les autorités congolaises ferment deux stations de radio accusées d'avoir diffusé des messages subversifs.
 11 octobre : la radio WADR a créé un atelier de sensibilisation à Bamako (Mali) pour former les journalistes radio sur le fléau de l'immigration irrégulière en Europe.

Événements économiques 
 27 février : l'action de mobilisation de RTBF intitulée Viva For Life a récolté  en 2017 et financera  associatifs.
 8 mars : à l'inverse de nombreux marchés européens, le marché publicitaire britannique affiche une hausse spectaculaire de son chiffre d'affaires de 5,2 % en 2017.
 15 mars : RTL AdConnect, la régie publicitaire total vidéo de RTL Group, mais aussi celle des groupes ITV, RAI ou Medialaan, annonce son arrivée sur le marché américain.
 17 avril : Lagardère Active vend à Czech Media Invest ses radios en République tchèque, Pologne, Slovaquie et Roumanie, pour un montant de  d'euros.
 23 avril : RFI a conclu des accords de syndication numérique avec trois sites d'information brésiliens majeurs.
 26 avril : au Québec, Cogeco Média acquiert dix stations de radio régionales appartenant à RNC Media, pour une valeur totale de  de dollars.
 22 mai : au Canada, Stingray Digital annonce l'acquisition de l'un des plus importants radiodiffuseurs, lequel détient 101 radios locales et emploie environ .
 25 septembre : le groupe de radios par satellite Sirius XM va racheter le spécialiste de la musique en streaming Pandora. 
 26 septembre : en Suisse, la redevance pour soutenir les radios locales et télévisions régionales à concession augmente de  de francs pour s'élever à .
 17 décembre : en Côte d'Ivoire, le Fonds de soutien et de développement de la presse apporte une subvention de  de FCFA au secteur des médias privés.

Événements sociétaux 
 du 13 février au 15 avril :  du concours international  radio, lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la radio.
 du 14 février au 25 mars : RCF a choisi cette année le mot « sobriété » comme fil rouge pour vivre le carême.
 du 29 mars au  avril : pour la Semaine Sainte, RCF propose une programmation spéciale en direct de l'abbaye de Maylis.
 2 novembre : après le Mali, Madagascar, le Bénin puis le Sénégal, RFI remet la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon depuis la Côte d'Ivoire.
 du 4 au 8 décembre : Nostalgie Belgique se mobilise en récoltant des jouets pour les enfants déshérités dans six provinces du pays.
 du 17 au 23 décembre : nouvelle édition de l'opération « Viva for Life » au profit de l'enfance défavorisée, menée par la RTBF depuis la commune de Nivelles.

Événements culturels 
 du 20 février au 15 mars : la Discothèque de Radio France propose une exposition parcourant l'œuvre discographique de David Bowie, deux ans après sa disparition.
 10 novembre : la  des NRJ Music Awards se tient en direct du Palais des festivals et des congrès de Cannes.
 3 décembre : Rire & chansons, partenaire du , diffuse en direct le gala de clôture de l'événement.

Événements sportifs 
 à partir du 27 octobre : France Bleu Armorique est présente à Saint-Malo pour le  de La Route du Rhum, de façon à suivre les préparatifs et la course.
 du 17 novembre au  décembre : la  de la Coupe d'Afrique féminine des Nations est relayée par RFI.

Considérations techniques et progrès en 2018 
 11 janvier : Samsung annonce l'activation de la réception FM sur ses nouveaux mobiles vendus en Amérique du Nord.
 19 février : le DAB+ séduit les Suisses et progresse jusqu'à mobiliser 34 % des auditeurs au second semestre 2017.
 19 février : les ventes d'appareil DAB+ s'accélèrent en Suisse, 66 % des véhicules de série en étant désormais équipés.
 18 mars : Bob Shennan, directeur de la BBC, abandonne l'idée de l'arrêt de la FM au profit du DAB+, pour l'instant.
 23 avril : le gouvernement danois envisage d'éteindre les réseaux FM d'ici 2021, car le pays compte déjà 36 % d'auditeurs sur le numérique.
 17 mai : la Slovénie envisage la fin de la FM pour 2022, 70 % du pays étant déjà couvert par sept multiplex liés au DAB+.  
 18 mai : au Royaume-Uni, l'écoute numérique atteint une part de 50,9 % contre 47,2 % il y a un an et 24 % au premier trimestre 2010.
 10 septembre :  d'Allemands (18 %) ont accès aux programmes en DAB+.
 28 septembre : selon GfK, la croissance des ventes de récepteurs DAB+ au niveau mondial est de 13% sur le  2018.
 28 septembre : on apprend que l'Autriche devrait lancer un multiplex national en DAB+ en 2019.
 31 octobre : le rapport du WorldDAB indique que 60 % des voitures neuves en Australie sont vendues avec un récepteur DAB.
 14 novembre : la Commission européenne impose la radio numérique dans les autoradios vendus dans l'Union.
 15 novembre : lancement officiel du DAB+ dans les régions de Wallonie et de Bruxelles.
 31 décembre : avec l'arrivée du DAB+ en Belgique, la RTBF arrête d'utiliser les ondes moyennes pour la diffusion de ses programmes.

Conférences, séminaires, salons et festivals en 2018 
 13 février : la Journée mondiale de la radio a pour thème « Radio et sports ».
 du 14 au 17 mars : les Assises du journalisme se déroulent au Centre international de congrès de Tours et s'interrogent sur l'utilité du journalisme.
 du 18 au 20 mars : les Radiodays se déroulent à Vienne, en Autriche, et permettent d'assister à des conférences ayant trait notamment aux programmes ou au management.
 les 9 et 10 mai : le Novotel Casablanca City Center accueille une nouvelle édition des Casablanca Broadcast Days, pour les radios marocaines.
 du 14 au 19 mai : les acteurs de la radio au Royaume-Uni célèbrent leur activité en organisant des conférences, des séminaires et des remises de prix à Londres.
 15 mai : le WorldDAB Automative, entièrement consacré à la radio DAB+ dans l'univers des automobiles, se déroule à Munich.
 7 juin : les plus grands réseaux radios et plateformes de podcast espagnols et catalans se retrouvent près de Barcelone lors d'une journée intitulée Poscast IN/OUT.
 12 juin : la deuxième conférence annuelle du Podcastday se tient de nouveau à Copenhague, au Danemark, à la Bibliothèque royale.
 du 3 au 6 juillet : les RadioDays Africa, dont le but est de stimuler les différents aspects du business de la radio en Afrique, se déroulent à Johannesburg.
 30 août : le SwissRadioDay a lieu, c'est le plus large rendez-vous des professionnels de la radio en Suisse.
 du 14 au 19 septembre : l'International broadcasting convention (IBC), l'un des plus importants rendez-vous techniques mondiaux de l'audiovisuel, se tient à Amsterdam.
 17 septembre : journée intitulée Next Radio, à Londres, consacrée aux idées novatrices en radio et podcasts, avec plus de vingt intervenants internationaux.
 du 25 octobre au 4 novembre : la  de l'International Radio Festival (IRF), pour débattre de la production et de la conservation du média radio, a lieu à Malte.
 les 6 et 7 novembre : le WorldDAB organise une assemblée générale à Berlin.
 du 8 au 10 novembre : le congrès Les Jours de la Radio se tient à Québec pour réfléchir aux enjeux de la radio locale.
 du 15 au 17 novembre : 500 journalistes venus de  se rassemblent à Tunis dans le cadre des Assises du journalisme.

Nominations aux postes-clés et départs en 2018 
 26 février : Xavier Huberland est nommé directeur général du pôle Médias de la RTBF.
 5 avril : Catherine Tait est nommée à la tête de CBC/Radio-Canada, le service public audiovisuel canadien.
 16 avril : Xavier De Bruyn est le nouveau Brand Manager de Nostalgie Belgique, chargé du déploiement de la marque et du management des équipes à l'antenne.

Carrières des principaux animateurs, chroniqueurs et éditorialistes en 2018 
 10 mai : Tex fait son entrée sur la radio Bel RTL.
 2 juillet : Olivier Duroy arrive sur VivaCité, ayant quitté la matinale de NRJ Belgique après sept années d'animation.

Prix en 2018 

 Prix francophone de l'innovation dans les médias : la  de ce prix a révélé trois lauréats au cours d'une cérémonie au siège de l'OIF, le .
 Prix RFI du reportage en espagnol : le prix 2018 est décerné à Valeria Reyes, étudiante de  à l'Université péruvienne de sciences appliquées de Lima.
 Bourse RFI Claude Verlon et Ghislaine Dupont : depuis Abidjan, les lauréats d'octobre 2018 sont la journaliste Taby Badjo Marina Djava et le technicien Aman Baptiste Ado.
 Lauréat de la bourse-Payot des MFP : proposé par RFI, le lauréat de la  est Kevin Dufreche, lequel travaille actuellement à la rédaction de France Inter.
 Prix de la presse Belfius (catégorie radio) : les lauréats de la  sont Aline Wavreille et Jean-Marc Vierset pour Chambre d'hôtes... en exil (RTBF).
 Prix du meilleur journaliste radio ivoirien 2018 : le récipiendaire désigné le  dans un hôtel d'Abidjan est Carlos Kouandé.
 Prix Philippe Chaffanjon 2018 (catégorie reportage haïtien) : Davidson Saint Fort est primé pour « Cri des oubliés de l'enfer carcéral ».

Distinctions en 2018 
Les distinctions survenues en 2018, qu'elles soient institutionnelles ou non, mettent à l'honneur la personnalité suivante :

 Mikko Franck, le directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Radio France est nommé ambassadeur de l'Unicef France en .

Anniversaires en 2018 
 13 août : la station de radio publique Radio Lomé, créée en 1953 sous la colonisation française, et qui couvre presque l'ensemble du territoire togolais, a 65 ans.

Décès en 2018 
 Jacques Languirand, animateur d'une émission-vedette sur Radio-Canada durant 43 ans, est mort le  des suites de la maladie d'Alzheimer, à l'âge de 86 ans.
 Elfriede Irrall, actrice autrichienne ayant joué à la radio, est morte à Vienne le , à l'âge de 80 ans.
 Ed Schultz, animateur de radio américain, commentateur politique de gauche et commentateur sportif, est mort à Washington le  à l'âge de 64 ans. 
 Adrian Cronauer, le légendaire animateur radio de l'armée américaine basée à Saïgon entre 1965 et 1966, est mort le  à l'âge de 79 ans.
 
 Lise Payette, animatrice de radio québécoise sur Ici Radio-Canada Première, est morte à Verdun (Montréal) le , à l'âge de 87 ans.
 Jacques Laurin, canadien, conseiller en communication pour le personnel de Radio Canada, est mort en Thaïlande où il résidait, le , à l'âge de 87 ans.
 Mariama Keïta, journaliste qui fut la directrice de la radio d'État du Niger, est morte des suites d'une maladie, le , à l'âge de 72 ans.

Annexes

Références

Liens externes 

 Site www.lalettre.pro : site de référence pour l'actualité radio. 
 Site www.ozap.com : site de référence pour tous les médias. 
 Site www.technic2radio.fr : site du broadcast radio.